

Октябрь 
 2 октября — Михаил II Травл, византийский император (820—829), основатель Аморийской династии.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Муйредах мак Руадрах, король Лейнстера (805—806 и 808—829).
 Аньелло Партечипацио, 10-й венецианский дож (809—827).
 Джустиниано Партечипацио, 11-й венецианский дож (827—829).

0829
Умершие в 829 году